Vars (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Vars (Alts Alps), municipi al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Vars (Charente), municipi al departament de la Charanta (regió de Nova Aquitània, França)
 Vars-sur-Roseix, municipi al departament de Corresa (regió de Nova Aquitània, França)
 Coll de Vars, port de muntanya dels Alps francesos, en el límit entre els departaments dels Alts Alps i els Alps de l'Alta Provença